Graves kan som auktorsförkortning betyda:

 Gary R. Graves
 George Graves

Robotskapade auktorsförkortningar